30-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 21 ноября по 20 декабря 1962 года в Ереване.

Турнирная таблица

Литература 

 XXX чемпионат СССР по шахматам. Ереван, 1962: Бюллетень совета Союза спортивных обществ и организаций Армянской ССР. Ереван, 1962. № 1–15.

Чемпионаты СССР по шахматам
1962 год в шахматах
Чемпионаты СССР в 1962 году
Спортивные соревнования в Ереване
1962 год в Армении
Ноябрь 1962 года
Декабрь 1962 года